Джейн — англійське прізвище.

Відомі носії 

 Джон Фредерик Томас Джейн (1865—1916) — засновник, головний і довго єдиний редактор довідника з бойових кораблів світу.
 Корі Джейн (нар. 1983) — новозеландський регбіст.
 Навін Джейн (нар. 1959) — американський підприємець.
 Томас Джейн (нар. 1969) — американський актор.
 Еліза Джейн (нар. 1993) — американська порноактриса.

Див. також 
 Джейн — жіноче англосаксонське ім'я.